Staffeln bezeichnet:
 eine Vermessungstechnik in geneigtem Gelände, siehe Staffeln (Vermessung)
 einen Ortsteil der Gemeinde Hermetschwil-Staffeln im Kanton Aargau

Siehe auch:
 Staffel (Begriffsklärung)
 Staffelung (Begriffsklärung)